Goszczyn (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Grójecki
 Goszczyn (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente